Coquelourde est un nom vernaculaire ambigu désignant en français  diverses plantes :

Il désigne tout d'abord l'anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), une plante toxique, de la famille des Ranunculaceae. 

La coquelourde des jardins (Silene coronaria) est une plante appartenant à la famille des Caryophyllaceae.

La coquelourde Rose-du-ciel, ou Silène Rose-du-ciel, (Silene coeli-rosa) est une plante de la famille des Caryophyllaceae.

 Enfin, la coquelourde peut désigner d'autres plantes comme la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), plante toxique, de la famille des Liliaceae.

Ce sont des plantes vivaces, herbacées, présentant des fleurs violettes ou pourprées.

Il est de matière notable que de souligner l'appartenance de Narcissus à la sous-famille des Amaryllidoideae, de la famille des Amaryllidaceae. Mais également considérée dans la classification classique comme issu de la famille des Liliaceae. La coquelourde peut ainsi s'associer au terme Narcisse tant bien en termes de botanique que de mythologie grecque.

Flore (nom vernaculaire)
Ranunculaceae
Caryophyllaceae
Liliaceae
Nom de plante ambigu